Aleksandra Fiodorowna (właśc. Fryderyka Luiza Charlotta Wilhelmina Hohenzollern, znana też jako Charlotta Pruska) – żona cara Mikołaja I
 Aleksandra Fiodorowna (właśc. Alicja Hessen-Darmstadt) – żona cara Mikołaja II